Grey (angleško: siva) je lahko:

 Grey (jezero) - jezero v Čilu
 Grey (ledenik) - ledenik v Čilu, pritok istoimenskega jezera
 Grey (priimek) - priimek več znanih ljudi

Glej tudi 
 Gray